Skikurs, österr. Schikurs ist
 das Bildungsangebot einer Skischule
 im Alpenraum eine schulische Sportwoche für Wintersport, siehe Schulskikurs